Улекс:

 Улекс () — род деревянистых растений семейства Бобовые.
  — немецкий химик.
  — немецкий офицер, генерал артиллерии.